Chris (voornaam), een jongensnaam
Christine (voornaam), een meisjesnaam
Chris (stichting), een hulpverlenende organisatie 
Chris (zanger), een Nederlandse zanger